Lokalizacje w Brazylii:
 São Francisco (rzeka) – rzeka
 Amparo de São Francisco – miejscowość w stanie Sergipe
 Barra de São Francisco – miejscowość w stanie Espírito Santo
 Belém de São Francisco – miejscowość w stanie Pernambuco
 Canindé de São Francisco – miejscowość w stanie Sergipe
 Lagoa de São Francisco – miejscowość w stanie Piauí
 Muquém de São Francisco – miejscowość w stanie Bahia
 Santana do São Francisco – miejscowość w stanie Sergipe
 São Francisco (Minas Gerais) – miejscowość w stanie Minas Gerais
 São Francisco (Paraíba) – miejscowość w stanie Paraíba
 São Francisco (Sergipe) – miejscowość w stanie Sergipe
 São Francisco (São Paulo) – miejscowość w stanie São Paulo
 São Francisco de Goiás – miejscowość w stanie Goiás
 São Francisco de Itabapoana – miejscowość w stanie Rio de Janeiro
 São Francisco de Sales – miejscowość w stanie Minas Gerais
 São Francisco do Brejão – miejscowość w stanie Maranhão
 São Francisco do Conde – miejscowość w stanie Bahia
 São Francisco do Glória – miejscowość w stanie Minas Gerais
 São Francisco do Guaporé – miejscowość w stanie Rondônia
 São Francisco do Maranhão – miejscowość w stanie Maranhão
 São Francisco do Oeste – miejscowość w stanie Rio Grande do Norte
 São Francisco do Pará – miejscowość w stanie Pará
 São Francisco do Piauí – miejscowość w stanie Piauí
 São Francisco do Sul – miejscowość w stanie Santa Catarina